L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis d'Auckland se déroule du 7 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Tennys Sandgren remporte l'épreuve en simple, Ben McLachlan et Jan-Lennard Struff celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut et des Français Pierre-Hugues Herbert et Gaël Monfils. Ils sont respectivement remplacés par Laslo Djere, Tennys Sandgren et Pablo Cuevas.

Lauréats 
Tennys Sandgren remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Cameron Norrie.

Ben McLachlan et Jan-Lennard Struff décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Raven Klaasen et Michael Venus. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 2019)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2019
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2019
Tennis en janvier 2019